Een volk in West-Siberië, zie Mansen
 De eigenbenaming van dit volk voor hun taal, zie Wogoels